В одиночному розряді тенісного турніру WTA New Jersey 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Лей-Енн Томпсон здобула титул, у фіналі перемігши Беттіну Бюнге 7-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Андреа Джегер (2-ге коло)
  Гана Мандлікова (3-тє коло)
  Венді Тернбулл (3-тє коло)
  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
  Сільвія Ганіка (3-тє коло)
  Беттіна Бюнге (фінал)
  Іва Бударжова (3-тє коло)
  Міма Яушовець (2-ге коло)

 Андреа Леанд (2-ге коло)
 Кеті Джордан (чвертьфінал)
 Мері Лу Деніелс (1-ше коло)
 Пем Кеселі-Телфорд (3-тє коло)
 Розалін Нідеффер (3-тє коло)
 Гелена Сукова (2-ге коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA New Jersey